

Patronyme 

 Adrián Alvarado (né en 1991), coureur cycliste chilien ;
 Alonso de Alvarado (1500-1556), conquistador ;
  ;
 Ceylin Alvarado (née en 1998), coureuse cycliste néerlandaise ;
 Clara Alvarado (née en 1990), actrice espagnole ;
 Delbert Alvarado (né en 1989), joueur américain de football américain et de football canadien ;
 Emily Alvarado (née en 1998), footballeuse mexicaine ;
 Esteban Alvarado (né en 1989), footballeur du Costa Rica ;
 Fabricio Alvarado (né en 1974), journaliste et homme politique costaricien ;
 Geiner Alvarado (né en 1961), homme politique péruvien, Ministre chargé du Logement ;
 Jean-Guillaume d’Alvarado y Bracamonte (~1643-1735), conseiller receveur général des domaines et finances ;
 Jose Alvarado (né en 1998), joueur de basket-ball américano-portoricain ;
 José Alvarado (1995-), joueur de baseball vénézuélien ;
 José Rafael de Gallegos y Alvarado (1784-1850), homme politique costaricien ;
 Juan Velasco Alvarado (1910-1977), homme politique péruvien ;
 María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971), féministe péruvienne ;
 María José Alvarado (1995-2014), animatrice de télévision et Miss Honduras 2014 ;
 Mónica Alvarado (née en 1991), footballeuse mexicaine ;
 Pedro de Alvarado (1495-1541), conquistador ;
 Trini Alvarado (né en 1967), actrice américaine.

Toponyme 

 Alvarado, municipalité colombienne ;
 Alvarado, station de métro de Madrid ;
 Alvarado, ville de l'État de Veracruz-Llave au Mexique ;
 Alvarado, canton de la province de Cartago au Costa Rica ;
 Alvarado, ville située dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 Alvarado, municipalité américaine du comté de Johnson au Texas ;
 General Alvarado, arrondissement de la province de Buenos Aires.

Patronyme hispanique